Nais equisetina är en ringmaskart som beskrevs av Duges 1837. Nais equisetina ingår i släktet Nais och familjen Opheliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
equisetina